Weston puede referirse a:

Lugares

Estados Unidos 
 Weston, un lugar designado por el censo en el estado de Colorado.
 Weston, un pueblo en el estado de Connecticut.
 Weston, un municipio en el estado de Dakota del Sur.
 Weston, una ciudad en el estado de Florida.
 Weston, un pueblo en el estado de Georgia.
 Weston, una ciudad en el estado de Idaho.
 Weston, un lugar designado por el censo en el estado de Iowa.
 Weston, un pueblo en el estado de Maine.
 Weston, un pueblo en el estado de Massachusetts.
 Weston, un municipio en el estado de Misuri.
 Weston, una ciudad en el estado anterior.
 Weston, una villa en el estado de Nebraska.
 Weston, un lugar designado por el censo en el estado de Nueva Jersey.
 Weston, un municipio en el estado de Ohio.
 Weston, una villa en el estado anterior.
 Weston, una ciudad en el estado de Oregón.
 Weston, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.
 Weston, una ciudad en el estado de Texas.
 Weston, una ciudad en el estado de Vermont.
 Weston, una ciudad en el estado de Virginia Occidental.
 Tres pueblos en el estado de Wisconsin:
 Weston, en el condado de Clark.
 Weston, en el condado de Dunn.
 Weston, en el condado de Marathon.
 Weston, un condado en el estado de Wyoming.

Inglaterra 
 Weston, un pueblo en el condado de Cheshire.
 Weston, un pueblo en el condado de Dorset.
 Weston, un pueblo en el condado de Hertfordshire.
 Weston, un pueblo en el condado de Lincolnshire.
 Weston, un pueblo en el condado de Northamptonshire.
 Weston-super-Mare, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Somerset.
 Weston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.

Personas 
 Edward Weston, fotógrafo estadounidense.
 Jack Weston, actor estadounidense.
 Josh Weston, actor estadounidense.
 Kim Weston, cantante de soul.
 Richard Weston, botánico inglés.

Otros usos
Weston marca china de ropa e implementos deportivos.